Boine může označovat:

v geografii
 Boyne () – řeka v Irsku
 Dabbahu (jinými názvy Boyne, Boine, Moina) – stratovulkán v Etiopii

příjmení
 Bernhard Boine (1912–1978), německý politik
 Mari Boine (* 1956), sámská zpěvačka